Гайдарбеков — фамилия. Известные носители:
 Гайдарбеков, Гайдарбек Абдулаевич (1976) — российский боксёр.
 Гайдарбеков, Ихаку Гайдарбекович (1951) — советский борец вольного стиля.